Ла Бокиља има више значења:

 Ла Бокиља (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Бокиља (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Бокиља (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Бокиља (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Бокиља (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бокиља (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља, Ла Галера (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља, Сијенега Пријета (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља, Колонија Каљес (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиља (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бокиља (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бокиља (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бокиља (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бокиља (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бокиља (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Бокиља (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Бокиља (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бокиља (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бокиља (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бокиља (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бокиља (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бокиља, Серо ел Куалтенко ла Бокиља (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Бокиља, Лас Бокиљас (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бокиља (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бокиља (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бокиља (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бокиља (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бокиља (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бокиља (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бокиља (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бокиља (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Бокиља (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бокиља (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бокиља (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бокиља, Ла Пекења Иригасион (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бокиља (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бокиља (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бокиља (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бокиља (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Бокиља (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Бокиља (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Бокиља, Пало Колорадо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Бокиља (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Бокиља (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Бокиља (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику